Gran Duquesa Olga Nikoláyevna de Rusia (ruso: Великая Княжна Ольга Николаевна; C.J. 3 de noviembre, C.G 15 de noviembre de 1895-17 de julio de 1918) fue una Gran duquesa rusa, primogénita del zar Nicolás II y Alejandra Fiódorovna. Nació en Tsárskoye Seló. Luego, en su mayoría de edad sus padres pensaron en casarla con el príncipe Carlos de Rumania, el futuro Carlos II de Rumania, y también se vinculó su nombre con el de sus primos el gran duque Dmitri Pávlovich Románov y el príncipe Constantino Constantínovich, pero ninguna de estas posibilidades matrimoniales llegó a concretarse. 

Durante la Primera Guerra Mundial sirvió como enfermera.

Revolución rusa
Al producirse la Revolución de Febrero fue recluida con sus padres y hermanos en el palacio Alejandro, en Tsárskoye Seló. En agosto de 1917, fue trasladada con su familia a Tobolsk (Siberia) y en la primavera de 1918 a Ekaterinburgo, donde se les recluyó en la casa Ipátiev. En el momento que los llevaron al cautiverio en Tobolsk y a causa del trauma vivido, quedó muda y postrada la mayoría del tiempo en cama por sufrir ataques nerviosos. Fue allí donde fue asesinada por los bolcheviques en la madrugada del 17 de julio de 1918. 

Los asesinatos fueron realizados por las fuerzas de la policía secreta bolchevique bajo Yákov Yurovski. Los hombres armados mataron inicialmente a Nicolás, la emperatriz y dos criados varones; la gran duquesa María, el doctor Botkin y Ana Demídova, la dama de compañía de la emperatriz, resultaron heridos y las grandes duquesas Olga, Tatiana y Anastasia resultaron ilesas. El humo de las armas y el polvo de yeso se había vuelto tan denso que los hombres armados ya no podían ver a sus objetivos y salieron de la habitación por unos minutos para que la bruma aclarase, dejando a las víctimas en la sala. 

Cuando regresaron, el primero en morir fue el doctor Botkin, tras lo cual el zarévich Alexis fue sacrificado; un hombre intentó varias veces disparar o apuñalar al muchacho con una bayoneta, pero las condecoraciones cosidas en la ropa lo protegían. Luego de unos minutos otro hombre armado disparó dos tiros en la cabeza del muchacho. 

Después de esto se volvieron contra las grandes duquesas. Olga y Tatiana se agazaparon contra la pared posterior de la sala, cuando se acercaron, las hermanas intentaron levantarse, pero un pistolero disparó en la cabeza de Tatiana, matándola al instante. 
El otro pistolero empujó de nuevo al piso con el pie a Olga y disparó un tiro, que entró en la mandíbula y atravesó su cerebro. Al igual que Tatiana, murió al instante.

El hallazgo de los cuerpos 
Después de la caída del régimen soviético, sus restos fueron exhumados y sepultados con los de sus padres y dos de sus hermanas en la Catedral de San Pedro y San Pablo de San Petersburgo. Fue canonizada como mártir por la Iglesia ortodoxa en 2000.

Los restos, más tarde identificados mediante pruebas de ADN como los Romanov y sus sirvientes, fueron descubiertos en los bosques cercanos a Ekaterimburgo en 1991. Dos cuerpos, el de Alexis y una de sus hermanas, generalmente se piensa que podría ser María o Anastasia, habían desaparecido. El 23 de agosto de 2007, un arqueólogo ruso anunció el descubrimiento de dos esqueletos parciales quemados en un sitio cerca de Ekaterimburgo en una fosa que parecía coincidir con el lugar descrito en las memorias de Yákov Yurovski.  

Los arqueólogos dijeron que los huesos eran de un niño que tenía, aproximadamente, trece años en el momento de su muerte y de una mujer joven de entre dieciocho y veintitrés años. Al momento del asesinato, Anastasia tenía diecisiete años y un mes de edad, mientras que su hermana María tenía diecinueve años y a su hermano Alexis le faltaban dos semanas para cumplir catorce. Olga y Tatiana tenían veintidós y veintiún años. 

Junto con los restos de los dos cuerpos, los arqueólogos encontraron "fragmentos de un recipiente de ácido sulfúrico, las uñas, las tiras de metal de una caja de madera y balas de diferentes calibres". Los huesos se encontraron usando detectores de metales como sondas.
Las pruebas preliminares indicaron un alto "grado de probabilidad" de que los restos pertenezcan al zarévich Alexéi y a una de sus hermanas, anunciaron científicos forenses rusos el 22 de enero de 2008. 

El 30 de abril de 2008, científicos forenses rusos anunciaron que las pruebas de ADN demuestran que los restos pertenecen al zarévich Alexéi y una de sus hermanas. En marzo de 2009, Michael Coble, médico de las Fuerzas Armadas de identificación de ADN de Estados Unidos, coincidió con los resultados, que también obtuvieron científicos rusos y austriacos. Esto demostró que la familia real rusa murió junta.

Distinciones honoríficas
 Dama Gran Cruz de la Orden de Santa Catalina (Imperio ruso)
 Dama de la Real Orden de Victoria y Alberto (Reino Unido)

Ancestros

Galería

Enlaces externos

Olga Nikolayevna Romanova
Olga Nikolayevna
Olga Nikolayevna Romanova
Olga Nikolayevna Romanova
Olga Nikolayevna Romanova
Mujeres en la Primera Guerra Mundial
Santos del siglo XX
Rusas del siglo XX
Sepultados en la Catedral de San Pedro y San Pablo (San Petersburgo)
Damas grandes cruces de la Orden de Santa Catalina
Coroneles honorarios del Ejército imperial ruso
Olga Nikolayevna Romanova
Santos ortodoxos de Rusia
Olga Nikolayevna
Rusos de la Primera Guerra Mundial